Большая Чесноковка — река в России, протекает по Краснощёковскому, Курьинскому и Змеиногорскому районам Алтайского края. Устье реки находится в 46 км по левому берегу реки Большой Тигирек. Длина реки составляет 11 км.

Притоки 
 Малая Чесноковка (пр)
 Колмогоров Ключ (лв)
 Заячий Ключ (пр)
 Соколов Ключ (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от слияния рек Бия и Катунь до города Барнаул, без реки Алей, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Бассейн Ини (притока Чарыша)
Реки Краснощёковского района
Реки Курьинского района
Реки Змеиногорского района